Myriolepis può riferirsi a: 
 Myriolepis – sinonimo delle piante del genere Limonium
 Myriolepis – genere di pesci attinotterigi estinti